Castellum divisorium, een Romeins bouwwerk voor de distributie van water.
 Castellum divisorium (Nimes), een Romeins bouwwerk in de stad Nîmes, dat het (drink)water over de stad verdeelde.